Wolfgang Boos ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Boos (Landrat) (1908–1979), deutscher Landrat
 Wolfgang Boos (Eishockeyspieler) (* 1946), deutscher Eishockeyspieler
 Wolfgang Boos (Schauspieler) (* 1975), deutscher Schauspieler 
 Wolfgang Boos (Ingenieur) (* 1975), deutscher Maschinenbauingenieur